Perković est un nom de famille croate notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (né en 1967), joueur puis entraîneur de football croate ;
  (né en 1974), écrivain de science-fiction croate ;
  (né en 1945), policier croate, directeur de l'UDBA ;
 Marko Perković (né en 1966), chanteur croate ;
 Sandra Perković (née en 1990), lanceuse de disque croate.
 Mauro Perković (né en 2003), footballeur croate

Notes et références

Voir aussi